Nieuwe Kerk (Amersfoort)
 Nieuwe Kerk (Amsterdam)
 Nieuwe Kerk (Borne)
 Nieuwe Kerk (Bornholm)
 Nieuwe Kerk (Delft)
 Nieuwe Kerk (Den Haag)
 Nieuwe Kerk (Den Helder)
 Nieuwe Kerk (Ede)
 Nieuwe Kerk (Emden)
 Nieuwe Kerk (Groningen)
 Nieuwe Kerk (Haarlem)
 Nieuwe Kerk (Hoogzand van Oostermeer)
 Nieuwe Kerk (Katwijk)
 Groote Kerk (Maassluis) (ook Nieuwe Kerk genoemd) in Maassluis
 Nieuwe Kerk (Middelburg)
 Nieuwe Kerk (Sint-Maria-Horebeke)
 Nieuwe Kerk (Utrecht)
 Nieuwe Kerk (Vlissingen)
 Nieuwe Kerk (Zierikzee)
 Nieuwe kerk in Hidinge, Zweden